|-
| 184301 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184302 - ||  || 9 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184303 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184304 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184305 - ||  || 12 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184306 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184307 - ||  || 13 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184308 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184309 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184310 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184311 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184312 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184313 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184314 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 184315 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 184316 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184317 - ||  || 4 martie 2005 ||  || 
|-
| 184318 - ||  || 2 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 184319 - ||  || 1 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184320 - ||  || 1 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184321 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184322 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184323 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184324 - ||  || 4 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184325 - ||  || 6 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 184326 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184327 - ||  || 8 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184328 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184329 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184330 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184331 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184332 - ||  || 9 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184333 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184334 - ||  || 9 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184335 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184336 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184337 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184338 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184339 - ||  || 14 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184340 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184341 - ||  || 15 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184342 - ||  || 15 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184343 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184344 - ||  || 17 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184345 - ||  || 27 aprilie 2005 ||  || 
|-
| 184346 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184347 - ||  || 30 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184348 - ||  || 30 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184349 - || 2005 JV || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184350 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184351 - ||  || 4 mai 2005 ||  || 
|-
| 184352 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184353 - ||  || 8 mai 2005 ||  || 
|-
| 184354 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184355 - ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184356 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184357 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184358 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184359 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184360 - ||  || 4 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184361 - ||  || 9 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184362 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184363 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184364 - ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184365 - ||  || 10 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184366 - ||  || 12 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184367 - ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184368 - ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184369 - ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184370 - ||  || 15 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184371 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184372 - ||  || 7 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184373 - ||  || 8 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184374 - ||  || 17 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184375 - ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184376 - ||  || 28 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184377 - ||  || 29 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184378 - ||  || 30 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184379 - ||  || 3 iunie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 184380 - ||  || 4 iunie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184381 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184382 - ||  || 5 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184383 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184384 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184385 - ||  || 6 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184386 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184387 - ||  || 11 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184388 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184389 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184390 - ||  || 14 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184391 - ||  || 4 iunie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184392 - ||  || 16 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 184393 - ||  || 17 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184394 - ||  || 21 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184395 - ||  || 21 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184396 - ||  || 24 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184397 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184398 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184399 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184400 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-